Bienvenue à Hollywood est le premier épisode de la série télévisée américaine Los Angeles, police judiciaire. L'épisode a été diffusée aux États-Unis sur NBC le 29 septembre 2010 et en France le 17 septembre 2011 sur TF1.

Synopsis 
Les détectives Winters et Jaruszalski sont appelés à enquêter lorsqu'ils soupçonnent qu'une actrice locale, Chelsea Sennett (Danielle Panabaker), fait partie d'un réseau de cambriolages ciblant les maisons de résidents célèbres de Los Angeles. Ils découvrent que les cambriolages sont commis par les membres restants d'un gang tandis que Chelsea escorte le propriétaire pour la nuit. Tout en suivant les pistes concernant l'implication de Chelsea, les Sennett sont eux-mêmes cambriolés - et la mère de Chelsea, Trudy, tire sur l'un des assaillants. Lorsque Chelsea nie toute implication dans les cambriolages, un autre suspect probable apparaît. Pendant ce temps, les DDA Morales et Price luttent pour obtenir une condamnation devant le tribunal lorsqu'on découvre que l'agresseur que Trudy a abattu avait une liaison avec elle à l'époque.

Remarques 

 Le code pénal californien "3-1-4" est pour une personne nue ou pour attentat à la pudeur.
 Cet épisode et l'épisode suivant, Vivre l'enfer, ne comportaient pas de narration d'ouverture de Steven Zirnkilton comme le font les autres séries Law & Order. La narration d'ouverture originale de Law & Order a été utilisée par le troisième épisode, Plage privée.

Audiences 

 Aux États-Unis, lors de sa première diffusion, l'épisode a fait un score de 10, 64 millions de téléspectateurs.

 En France, lors de sa première diffusion, l'épisode a fait un score de 1, 80 millions de téléspectateurs.

Références 

 "NBC Mega Buzz: A New CSI, a Glee Boyfriend and a Bones Controversy"
 "TV Ratings Wednesday Finals: Better With You, The Middle, Modern Family, Survivor, Law & Order: SVU, Law & Order: LA Adjusted Up; Cougar Town, Whole Truth Adjusted Down"
 "TV Ratings Wednesday Finals: Better With You, The Middle, Modern Family, Survivor, Law & Order: SVU, Law & Order: LA Adjusted Up; Cougar Town, Whole Truth Adjusted Down"
 "Rachel Ticotin cast in 'Law & Order: Los Angeles'"
 "Rachel Ticotin Joins 'Law & Order: LA'"
 Law & Order: SVU
 "Wanda De Jesus Departs 'Law & Order: LA'"
 « TVLine Items: LOLA Lands Prison Break Baddie, Office Scoops, and Other TV News to Know »

Saison de série télévisée
Law and Order